Miejscowości w Polsce
 Stare Parcele – nazwa niestandaryzowana, część wsi Słońsko w woj. kujawsko-pomorskim w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław
 Stare Parcele – część wsi Przywitowo w woj. kujawsko-pomorskim w pow. rypińskim, w gminie Skrwilno
 Stare Parcele – część wsi Kąkowa Wola w woj. kujawsko-pomorskim w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski